Christer Posse kan syfta på:

 Christer Axelsson Posse (1601-1643) - svensk jurist och landshövding
 Christer Posse (1776-1836) – svensk generaladjutant och friherre